Высшая лига 1988/1989 () — 68-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Дандолк» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1988/1989
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1988 году
1989 год в Ирландии